Zhongfeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongfeng (socken i Kina, Guangxi), 
 Zhongfeng (socken i Kina, Chongqing, lat 28,90, long 106,44), 
 Zhongfeng (socken i Kina, Chongqing, lat 29,93, long 107,54), 
 Zhongfeng (socken i Kina, Henan), 
 Zhongfeng (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar